Christkönig steht für:

 einen Titel, unter dem Jesus Christus verehrt wird, siehe Christus König
 das Christkönigsfest am letzten Sonntag des Kirchenjahres der katholischen Kirche
 zahlreiche Christus, dem König geweihte Kirchen, siehe Christkönigskirche

Siehe auch:

 Cristo Rei
 Pantokrator